Trouville kan avse:

Trouville – en kommun i departementet Seine-Maritime i regionen Normandie i Frankrike
Trouville-sur-Mer – en kommun i departementet Calvados i regionen Normandie i Frankrike
Trouville-la-Haule – en kommun i departementet Eure i regionen Normandie i norra Frankrike
Trouville, Värmdö kommun – en ort på Sandön i Stockholms skärgård